Jopie Geleinse (1994-2003) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Hans Boskamp.

Jopie Geleinse is de beste vriend van Harry Stevens. Hij werkt als portier in een sekshuis. Verder hielp hij Harry in de Hapkar en later in de Bonbonzaak. Jopie is getrouwd met Diana en heeft samen met haar een zoon.
Jopie komt soms dom over, en vaak probeert hij Harry te helpen door middel van criminele activiteiten, iets wat Harry niet vaak waardeert.

Burgerlijke staat
 Gehuwd met Diana
 Woonachtig in Rotterdam
 Eén kind
Edwin

Vrienden
 Harry Stevens
 Opa Willem
 Opa Henry
 Rogier van Cleef

Uiterlijke kenmerken
 Zwarte krulletjes
 Een snor

Personage uit Oppassen!!!